fosfoenolopirogronian
 symbol NYSE PepsiCo
 Peak envelope power – szczytowa wartość obwiedni mocy
 Packet Exchange Protocol – jeden z protokołów Xerox Network Services
Politically exposed person - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, od których banki mogą pobierać dodatkowe oświadczenia zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu prania pieniędzy
Profilaktyka poekspozycyjna HIV (post-exposure prophylaxis, PEP)